The Gates of Doom – film del 1917 diretto da Charles Swickard
 The Gates of Doom – film del 1919 diretto da Sidney M. Goldin